Bronisławka puede hacer referencia a varias localidades de Polonia:

 Bronisławka, en el voivodato de Gran Polonia.
 Bronisławka, en el distrito de Puławy (voivodato de Lublin).
 Bronisławka, en el distrito de Zamość (voivodato de Lublin).
 Bronisławka, en el distrito de Nowy Dwór Mazowiecki (voivodato de Mazovia).
 Bronisławka, en el distrito de Żyrardów (voivodato de Mazovia).